gleich steht für:

 die Eigenschaft der Gleichheit
 das Gleichheitszeichen

Gleich ist der Familienname folgender Personen:

 Alarich von Gleich (1831–1896), württembergischer Generalleutnant
 Andreas Gleich (1625–1693), Organist und Kirchenmusiker
 Arnim von Gleich (* 1949), deutscher Biologe und Professor am artec Zentrum für Nachhaltigkeitsforschung der Universität Bremen
 Ferdinand Gleich (1816–1898), Schriftsteller und Komponist
 Friedrich Gleich (1782–1842), deutscher Theaterdirektor, Buchhändler und Übersetzer
 Gerhard Gleich (* 1941), österreichischer Künstler und Professor an der Akademie der bildenden Künste in Wien
 Gerold von Gleich (1869–1938), württembergischer Offizier und Wissenschaftler
 Heinrich Maximilian Gleich (1776–1859), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Hermann Gleich (1815–1900), Weihbischof, Generalvikar und Kapitularvikar von Breslau
 Jacky Gleich (* 1964), deutsche Buchillustratorin
 Joanna Gleich (* 1959), polnisch-österreichische Malerin
 Johann Andreas Gleich (1666–1734), deutscher lutherischer Theologe und Historiker
 John Gleich (* 1879-nach 1927), deutscher Maler
 Josef Alois Gleich (1772–1841), österreichischer Beamter und Theaterdichter
 Lorenz Gleich (1798–1865), bayerischer Militärarzt und Naturheilkundler (auch Hydrotherapeut)
 Markus Gleich (* 1987), deutscher Eishockeyspieler

 Ronald Gleich (* 1962), deutscher Betriebswirtschaftler

Siehe auch: